Piscalar ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Urban Piscalar (1817–1892), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Christine Axt-Piscalar (* 1959), deutsche lutherische Theologin